est un manga de Masatoshi Kawahara adapté en dessin animé japonais réalisé en 2004.

Les Shuras sont des combattants qui durant l'ère Heian se battaient sans armes. Le concept est, pour un familier de l'histoire japonaise, très impressionnant d'entrée de jeu, car les guerres de la fin de Heian se faisaient essentiellement entre des fantassins légers et des samouraïs à cheval portant l'armure lourde o-yoroï, conçue pour encaisser les flèches ainsi que les coups de lance et de sabres. Ainsi, dès le départ, le lecteur ou spectateur a une nette idée de la puissance des Shura du style Mutsu Enmei, capable de vaincre de la cavalerie lourde à mains nues.

Histoire 
Le manga suit le parcours de trois Mutsu (Shuras) à travers l'histoire du Japon. Chaque arc est conçu de sorte à être clôturé par un combat final spectaculaire et viril, entre un Shura Mutsu et un Shura samouraï, c'est-à-dire des hommes s'étant entièrement dédié aux arts martiaux, et n'ayant pas besoin d'autres raisons pour se battre contre leurs rivaux. 

L'histoire commence par la rencontre entre Miyamoto Musashi, considéré à l'époque comme le plus grand samouraï du Japon, et un jeune homme qui lui sourit. Cet homme s'appelle Mutsu Yakumo. Il est chargé de protéger une princesse (hime) fille d'un Daimyō mineur. Si les trois Shura de la famille Mutsu se ressemblent tous énormément, tant en apparence qu'en caractère et en puissance martiale, Yakumo est celui qui parmi eux est le plus libre d'esprit et détaché des désirs matériels, à l'instar d'un bodhisattva, mais en plus meurtrier. Parmi les trois grands rivaux de la famille Mutsu, Musashi est possiblement le plus fort, en raison de la façon dont le combat s'est conclu.

Ensuite, on suit les aventures de Mutsu Takato qui prêtera mains fortes à la fille de Sanada Yukimura afin d'assouvir sa vengeance envers le Tokugawa Ieyasu. Parmi les trois Mutsu, Takato est le plus intrépide et sanguinaire de la famille, mais aussi le plus éhonté, mais dans le même temps, il est aussi le plus agressif de la famille. Il est aussi celui dont la compagne, Sanada Tsubura, est la plus forte et accomplie en tant qu'artiste martiale, tandis que les deux (ou trois) autres héroïnes successives sont principalement spectatrices des exploits martiaux du Shura. Le rival de Takato est Yagyū Jūbei Taira-no-Mitsutoshi, maître escrimeur du Yagyū Shinkage-ryū. Ironiquement, Jubei et Takato sont ceux qui ont tué le moins parmi les deux trios de Shura, mais ils sont ceux qui prennent le plus de plaisir au fait de combattre contre de puissants adversaires.

Et pour finir ; c'est au tour de Mutsu Izumi de clôturer l'aventure en se liant d'amitié avec Sakamoto Ryoma contre les chiens du Bakufu. Parmi les trois Mutsu, Izumi est celui qui s'implique le plus activement dans les événements de son temps, bien qu'il y soit assez indifférent en raison de son caractère autonome et relaxé. Il est peut-être aussi le plus sentimental des trois ; compte tenu du fait que sa parèdre joue un rôle assez passif dans ses actions, contrairement à celle de ses deux ancêtres, cela signifie qu'il s'est impliqué en suivant Ryōma par pure amitié et camaraderie virile. On notera également que s'il s'implique auprès de personnages historiques chers aux yeux des japonais modernes. Le rôle du rival d'Izumi est assumé par Hijikata Toshizō Yoshitoyo, du Tennen Rishin-ryū. L'auteur rappelle également que Hijikata est l'homme ayant sabré le plus de personnes dans l'Histoire du Japon, avec Miyamoto Musashi (ainsi que la lignée des Yamada Asaemon, dans une certaine mesure). En effet, on sait que le Shinsengumi avait ensanglanté les rues de Kyoto, et que parmi eux, Hijikata avait la réputation la plus féroce, étant surnommé Oni no Fukuchō (le sous-chef démoniaque). Aussi, Izumi est parmi les trois Mutsu celui qui a le plus de duels épiques.

Fiche technique 
 Année : 2004
 Réalisation : Shin Misawa
 Character design : Takehiro Hamatsu
 Auteur original : Masatoshi Kawahara
 Musique : Yutaka Minobe
 Animation : Studio Comet
 Licencié en France par : Kazé
 Nombre d'épisodes : 26

Doublage 
 Mutsu Yakumo : Hiroki Takahashi
 Mutsu Takato : Kōji Yusa
 Shiori : Nozomi Masu
 Miyamoto Musashi : Takashi Matsuyama
 Miyamoto Iori (enfant) : Kokoro Kikuchi
 Tsubura : Masami Suzuki

Épisodes 
L'anime suit la même trame que le manga :
 Les 7 premiers épisodes relatent l'histoire de Yakumo . 
 Les 7 épisodes suivants sont axés sur Takato qui le descendant directe de Yakumo.
 Les 12 derniers épisodes relatent l'histoire de Mutsu Izumi - successeur du clan shura et représentant de la  branche- qui fondera une grande amitié avec un autre grand combattant Sakamoto Ryōma, tout cela sur fond de toile historique : la Chute du Shogunat (Bakûfû). L'histoire continue jusqu'à ce que Mutsu Izumi achève la promesse faite à Sôji Okita, le génie du sabre qui meurt de maladie et qui charge Izumi de parler à Hijikata, son chef et le second en chef du "Shinsengumi".

Liste des épisodes

Arbre généalogique de la famille Mutsu 

 Le fait est que Hazuki soit un Mutsu ou non, demeure un mystère. Mais elle continua de porter le kodachi, symbole du successeur du Mutsu avant de le léguer à Hyoei.
 Torahiko changea son nom et devint Torahiko Fuwa après sa défaite conte Komahiko.

Références 

Manga paru dans le Monthly Shōnen Magazine
Série d'animation japonaise
Série manga